Карл Гу́став Па́трик де Лава́ль (;  — ) — шведский инженер и изобретатель.

Биография 
Густав де Лаваль родился в Орсе, Швеция. Окончил Технологический институт в Стокгольме в 1866 году (ныне Королевский технологический институт) и Упсальский университет в 1872 году.

В 1890 году он изобрёл сопло, служащее для подачи пара в турбину, получившее впоследствии его имя, и использующееся в том же назначении по настоящее время. В XX веке сопло Лаваля нашло применение в реактивных двигателях для создания реактивной струи.

Де Лавалю принадлежит также честь изобретения центрифуги для разделения на фракции смесей, состоящих из жидкостей с разной плотностью. Это изобретение он использовал как молочный сепаратор. В 1894 году он запатентовал доильный аппарат, первый практически используемый образец которого был выпущен уже после его смерти компанией Alfa Laval, основанной де Лавалем и Оскаром Ламмом в 1883 году.

За свою жизнь Густав де Лаваль запатентовал 93 изобретения. В его дневниковых записях содержатся описания проектов сотен изобретений.

Избирался членом риксдага.

Публиковал в газете «Свенска Дагбладет» статьи на экономические темы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт компании, основанной де Лавалем

Изобретатели по алфавиту
Изобретатели Швеции
Похороненные на кладбище Норра бегравнингсплатсен
Депутаты риксдага
Члены Шведской королевской академии наук
Выпускники Королевского технологического института